«Красная планета» () — научно-фантастический роман Роберта Хайнлайна из его серии романов для юношества, главными героями которого являются двое подростков из марсианской школы-интерната. Впервые опубликован в 1949 году с рядом издательских изменений. После смерти Хайнлайна в Del Rey Books была издана первоначальная версия книги.

Сюжет 
Двое подростков из марсианских колонистов, Джим Марло и Фрэнк Саттон, отправляются на учёбу в Академию имени Лоуэлла в марсианском поселении Малый Сырт. Джим берёт с собой домашнего любимца из местной фауны — «попрыгунчика» Виллиса, имеющего размер с волейбольный мяч, интеллект человеческого ребёнка и абсолютную память на услышанные звуки, которые он может также отлично воспроизводить. В районе промежуточной станции по пути к академии ребята посещают древний марсианский город, где знакомятся с марсианами и участвуют в ритуале разделения воды, становясь таким образом близкими друзьями марсианина по имени Гекко.

В школе Джим сразу же вступает в конфликт с новым директором Хоу, который пытается установить авторитарные порядки для учеников и конфискует Виллиса, так как не разрешает держать домашних животных. Джим и Фрэнк вызволяют Виллиса из директорского кабинета, после чего попрыгунчик повторяет два услышанных им разговора между Хоу и Бичером, колониальным администратором Марса, из которого узнаю́т, что Лондонский зоопарк заплатил бы крупную сумму за марсианского попрыгунчика. Кроме того, Бичер планирует отменить ежегодные миграции колонистов, заставив их зимовать в тяжелейших условиях марсианской зимы. Мальчики совершают побег из академии, чтобы предупредить родителей в колонии.

Несмотря на то, что до дома тысячи миль, ребята отправляются в дальний путь на коньках по замёрзшему марсианскому каналу. Во время дороги Френк тяжело заболевает, за беглецами начинается погоня, но мальчиков спасают их марсианские друзья, которые принимают их из-за отношения Джима к Виллису и водной дружбы с Гекко. Марсиане лечат болезнь Фрэнка и отправляют их домой на скоростном «метро».

После предупреждения отец Джима быстро организует миграцию, надеясь застать Бичера врасплох. Колонисты добираются до Малого Сирта и временно поселяются в школе-интернате. Хоу запирается в своём кабинете, а Бичер берёт в осаду здание школы, при попытке покинуть его были убиты несколько безоружных колонистов. Осаждённым ничего не остаётся, как дать отпор, они организовывают ночную вылазку, участие в которой принимают и Джим с Фрэнком, и захватывают Бичера в его офисе, провозгласив автономию Марса.

В это время на зов Джима о помощи подоспевают несколько марсиан, которые входят в школу и отправляются в кабинет Хоу, после чего тот бесследно исчезает. Затем марсиане то же проделывают со вторым обидчиком Виллиса, Бичером. До этого марсиане позволили людям поселиться на их планете, но угроза Бичера в отношении Виллиса заставила их пересмотреть этот вопрос. Они выдвигают колонистам ультиматум: покинуть планету каким угодно способом. Доктор Макрэй ведёт переговоры с марсианами и убеждает их позволить колонистам остаться, в основном благодаря крепкой дружбе Джима с Виллисом. Макрэй предположил, что марсиане начинают жизнь как попрыгунчики, превращаются далее во взрослых, а затем продолжают существовать после смерти как «старейшины». В конце концов Джиму остаётся лишь смириться с тем, что Виллис покинет его и начнёт взрослую жизнь.

Приём критиков 
Обозревая романы Хайнлайна для юношества, Джек Уильямсон охарактеризовал «Красную планету» как первый реальный успех писателя в этой серии, отметив, что «Хайнлайн отыскал верное направление… Мир Марса выстроен логично и изобилует убедительными деталями, а персонажи привлекательны и действуют естественно».

Питер Миллер в обзоре оригинального издания похвалил роман за «правдоподобие, внимание к деталям, которое хорошо известно взрослым читателям Хайнлайна… Разъяснения нигде не затягиваются излишне, а сюжет развивается самым естественным образом».

Связь с «Чужаком в чужой стране» 

Жизненный цикл марсиан (как его представлял доктор Макрей) такой же, как в «Чужаке в чужой стране». В этом романе «старейшины» также обитают в двух плоскостях бытия: физической и нематериальной. Кроме того, ритуал разделения воды друзьями присутствует и в «Чужаке…». Также совпадает способность марсиан осуществить бесследное исчезновение предмета или человека, которая играет важную роль в позднем романе.

Общее описание марсианского общества также характеризуется почтением к свободе. Так, например, марсианин Гекко был особенно недоволен, когда понял сущность Лондонского зоопарка; Майк в «Чужаке…» испытывал чувство «неправильности» по отношению к клеткам, когда впервые увидел животных в клетках зоопарка, и он даже сначала хотел освободить их.

Примечания

Ссылки 
 

Романы 1949 года
Литература о Марсе
Романы Роберта Хайнлайна
Литературные произведения об инопланетянах